John Curtis (1791-1862), un entomologiste et artiste britannique ;
 John Curtis (1960-), un homme politique américain ;
 John Curtis (1978- ), un footballeur anglais ;
 John Curtiss (1993-), un joueur américain de baseball.